«Нью-Йорк Айлендерс» () — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Столичной дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Базируется в городе Нью-Йорке,  штат Нью-Йорк, США. Клуб основан в 1972 году и вплоть до 2015 года базировался в пригороде Нью-Йорка, городе Юниондейл. После окончания сезона 2014/2015 «Айлендерс» переехали в Бруклин, где их новый домом стал «Барклайс-центр».

Главные успехи команды пришлись на начало 80-х годов, когда «островитяне» ведомые такими игроками как: Майк Босси, Дени Потвен, Брайан Троттье и Билли Смит, взяли четыре Кубка Стэнли подряд в период с 1980 по 1983 годы, став тем самым «командой-династией».

Легенда

Статистика сезонов

Статистика трофеев

Ссылки 
Статистика сезонов «Нью-Йорк Айлендерс» на hockeydb.com

Примечания 

 
Нью-Йорк Айлендерс